{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Asian Open
|-
|align = "center" | Гуанчжоу, Китай
|-
|align = "center" | 1990
|-
|align = "center" | Guangdong TV Studios
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 35 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1989 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1990 — Стивен Хендри 
|-
| Финалист — Деннис Тейлор
|-
|}

Asian Open 1990 (также известен как 555 Asian Open 1990'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в 1990 году (сезон 1990/91) в Гуанчжоу, Китай. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стивен Хендри, обыгравший в финале Денниса Тейлора со счётом 9:3.

Asian Open 1990 стал единственным, проводившимся в Китае. Кроме того, в последний раз он проходил в начале сезона — позднее его перенесли ближе к концу календаря мэйн-тура, и розыгрыш турнира стал припадать на раннюю весну.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Asian Open
1990 год в снукере